Монкла () — муніципалітет в Автономній області Каталонія, в Іспанії
 Монкла () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Атлантичні Піренеї